Олег Маркович Палий (30 июня 1929, Петергоф, СССР — 10 декабря 2017, Санкт-Петербург, Российская Федерация) — учёный-кораблестроитель в области строительной механики и нормирования прочности кораблей и глубоководных аппаратов, Лауреат Государственной премии СССР и премии Правительства СССР, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук, профессор.

Биография 
Родился 30 июня 1929 года в Петергофе. В 1953 году с отличием окончил Ленинградский кораблестроительный институт и поступил на работу инженером-конструктором в Центральном научно-исследовательском институте имени академика А. Н. Крылова. Был начальником отделения прочности конструкции судов института.

В 1966 году защитил диссертацию на соискание степени доктор технических наук, с 1971 года — профессор. Преподавал и читал лекции в ряде учебных заведений Ленинграда (Санкт-Петербурга), в 1967—1972 годах работал на кафедре военного кораблестроения Военно-морской академии. С 1983 года член Российского Национального комитета по теоретической и прикладной механике.

В 1985 году стал лауреатом Государственной премии СССР, в 1990 году — лауреатом премии Совета министров СССР. 23 июня 1992 года присвоено звание Заслуженного деятеля науки и техники Российской Федерации. С 1992 года — академик Российской академии транспорта и почётный член Научно-технического общества им. академика А. Н. Крылова. Продолжает работу главным научным сотрудником отделения Крыловского государственного научного центра и является членом Учёного и диссертационного совета (по специализации — теория корабля и строительная механика) данного Центра.

Научные разработки 
Области научных интересов: теория оболочек, численные методы решения задач строительной механики, ресурс усталостной и технической прочности сварных корпусных конструкций, строительная механика конструкций из композиционных материалов, вибрация и взрывостойкость корпусных конструкций, сотрясение амортизированного оборудования. Автор многих изобретений.

Разработал методы проектирования, нормирования и расчёта прочности оболочечных конструкций, численных методов расчёта прочности оболочечных конструкций из лёгких сплавов. Исследовал работоспособность высокопрочных материалов в конструкциях глубоководной техники, создал экспериментальную базу в области прочности в Центральном научно-исследовательском институте им. А. Н. Крылова.

Библиография 
 «Основы теории надёжности судовых корпусных конструкций» (1965 г.),
 «Оболочки судовых конструкций» (1966 г.),
 «Справочник по строительной механике корабля» (1982 г.)

Примечания

Литература 
 Мелуа А. И. Инженеры Санкт-Петербурга : Энциклопедия. Издательство: Издательство Международного фонда истории науки, 1996 г. ISBN 5-86050-081-5.

Ссылки 
 Российское Генеалогическое Древо
  Палий Олег Маркович 

Кораблестроители СССР
Изобретатели по алфавиту
Изобретатели СССР